Il nome Daniel Carter o Dan Carter si riferisce a:

 Daniel Carter (1945-), musicista statunitense;
 Dan Carter (1982-), rugbista a 15 neozelandese.